Бодо́ни () — семейство гарнитур, основанных на рисунке шрифта, разработанного в 1787 году итальянским шрифтовиком Джамбаттистой Бодони.

Описание 
Шрифты Бодони характеризуются прежде всего очень большим контрастом — соединительные штрихи во много раз тоньше основных. Другая важная особенность шрифтов — засечки, которые отличаются не только малой толщиной, но и углом наклона по отношению к основным штрихам: в отличие серифов от ряда других шрифтов, у Bodoni они практически перпендикулярны. Штрихи шрифтов Бодони очень длинные и острые, а овалы — совершенно прямые.
Другие особенности:

 сильный наклон курсива (более 20°)
 латинская W имеет пересечение внутренних диагоналей (как в логотипе английской и других Википедии)

На основе исходной гарнитуры Bodoni впоследствии были созданы новые шрифты данного семейства, в частности Bauer Bodoni.

Использование 
Шрифты семейства Бодони больше подходят для набора заголовков, так как большие массивы текста, набранные Бодони, плохо читаемы.

Некоторые шрифты Бодони из-за очень тонких засечек плохо воспроизводятся офсетной печатью.

Титры фильмов Пазолини набраны именно данным шрифтом.

Версии гарнитур 
Офисный пакет iWork (начиная с 8-й версии) компании Apple содержит следующие гарнитуры, представители семейства Бодони:
 Bodoni Ornaments ITC TT — набор декоративных элементов, растительных виньеток и вензелей;
 Bodoni SvtyTwo ITC TT — гарнитура в формате TrueType;
 Bodoni SvtyTwo OS ITC TT — гарнитура с минускульными цифрами;
 Bodoni SvtyTwo SC ITC TT — гарнитура с капителью.

Компания Linotype предлагает 7 гарнитур ATF Bodoni, которые содержат 10 начертаний (курсив, полужирное, уплотненное и т. д.). Эти гарнитуры были разработаны американским дизайнером Моррисом Фуллером Бентоном (1872—1948) для фирмы ATF.

В 1989 году компания «ПараТайп» разработала гарнитуру, включающую кириллицу, позже в 1993 году было добавлено узкое начертание.

Примечания 

Шрифтовые гарнитуры
Появились в 1787 году